Робін Гуд — герой середньовічних англійських народних балад, ватажок лісових розбійників
 Робін Гуд — британський пригодницький телесеріал, заснований на легенді про Робіна Гуда.
 Робін Гуд — американська короткометражна пригодницька мелодрама режисера Герберта Блаше 1912 року.
 Робін Гуд — американська пригодницька мелодрама режисера Аллана Дуона 1922 року.
 Робін Гуд — 21-й повнометражний анімаційний мультфільм студії Волта Діснея. 
 Робін Гуд — британський фільм 1991 року.
 Робін Гуд — художній фільм Рідлі Скотта з Расселом Кроу у головній ролі 2010 року.